Paul Schmitthenner ist der Name folgender Personen:

* Paul Schmitthenner (Historiker) (1884–1963), deutscher Historiker und Politiker
 Paul Schmitthenner (Architekt) (1884–1972), deutscher Architekt